Obrežje (gmina Brežice)
 Obrežje (gmina Radeče)